Ни, Виктор:
 Ни, Виктор Геннадьевич (род.1968) — заслуженный тренер Республики Казахстан (тяжёлая атлетика).
 Ни, Виктор Трофимович (1934—1979) — советский художник-пейзажист и педагог.